

Romanzi 
Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau (1927)

Film 
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1931)
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1952)
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1968)
24 Stunden aus dem Leben einer Frau (2001)